Gillenbach ist ein Gewässername:
 Gillenbach (Queich), rechter Zufluss der Queich in Hauenstein, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Gillenbach (Schussen) oder Güllenbach, rechter Zufluss der Schussen bei Oberzell, Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Gillenbach (Sirzenicher Bach), Zufluss des Sirzenicher Baches vor Pallien, Stadt Trier, Rheinland-Pfalz

Gillenbach ist ein Familienname:
 Franz Utsch von Gillenbach (1804–1877), österreichischer Politiker, Bürgermeister von St. Pölten

Siehe auch:
 Gillesbach